Баришівка — назва окремих географічних та інфраструктурних об'єктів України.

 Баришівка — селище міського типу, Київська область, Броварський район, Баришівська селищна громада.
 Баришівка — річка, Полтавська область, Полтавський район.
 Баришівка — залізнична станція, Південно-Західна залізниця, Київська дирекція залізничних перевезень
 Баришівка — колишнє село, Житомирська область, Чуднівський район